Городское поселение Ардатов — муниципальные образования в России:

 Городское поселение Ардатов — в Ардатовском районе Мордовии.

 Городское поселение «Рабочий посёлок Ардатов» — в Ардатовском районе Нижегородской области.